Самофа́лов — російське прізвище. Відомі носії:
 Самофалов Валерій:
 Самофалов Валерій Михайлович (?—2022) — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни, «Герой України».
 Самофалов Валерій Петрович (нар. 1956) — радянський та український футболіст.
 Самофалов В'ячеслав Михайлович (1963) — український диригент, народний артист України.
 Самофалов Геннадій Григорович (1945) — український політик.
 Самофалов Микола Миколайович (1990—2014) — молодший сержант МВС Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самофалов Ярослав Юрійович (1995) — український боксер, призер Європейських ігор, чемпіон України.

Жінки 
 Самофалова Катерина Михайлівна (1931) — український режисер-документаліст.

Див. також 
 Самофал

Російські прізвища